Ива́н Щербако́в:
 Щербаков, Иван Александрович (род. 1944) — советский и российский физик, академик РАН, директор ИОФ РАН.
 Щербаков, Иван Ефимович (1804—1879) — купец I гильдии, потомственный почётный гражданин, чиновник.
 
 Щербаков, Иван Фёдорович (1883—?) — купец I гильдии, чиновник, агроном, потомственный почётный гражданин.